Erósz, görög isten a mitológiában
 Erósz, fogalom a kereszténységben
 Erósz, férfi név